Tiquipaya (gemeente), een Boliviaanse gemeente in departement Cochabamba
Tiquipaya (Cochabamba), een plaats in deze Boliviaanse gemeente 
Tiquipaya (Santa Cruz), een plaats in departement Santa Cruz